Ора се може односити на:

 Оро (игра), врста народне игре (кола), множина су ора
 Ора (Болцано), насеље у округу Болцано, Италија
 Ora (албум), албум британске певачице Рите Оре